VFV peut faire référence à : 

 Voies ferrées du Velay, une association française de sauvegarde du patrimoine ferroviaire,
 Vserossijskaya Federatsiya Volejbola, la fédération russe de volleyball.